Een verkeersweg:
N279 (België)
N279 (Nederland), zie Provinciale weg 279
N279 (Zwitserland)